Catton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Catton, North Yorkshire, ort i England, 
 Catton, Derbyshire, civil parish i England, 
 Catton, East Riding of Yorkshire, civil parish i England,